

Linguística 
 Língua mandarim — conjunto de dialetos do mandarim falados no norte e sudoeste da China
 Mandarim padrão — idioma oficial da China e de Taiwan e uma das quatro línguas oficiais de Singapura

Outros 
 Mandarim (burocrata) — alto funcionário público, na antiga China
 Mandarim (personagem) — vilão da Marvel Comics.
 Mandarim (pássaro) — Taeniopygia guttata
 O Mandarim — livro do escritor português Eça de Queirós
 O Mandarim (filme)

Desambiguações de linguística